Bade, Badè oder Badé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bade (* 1970), deutscher Fußballspieler
 André Bade (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Beate Kammler (* 1943 als Beate Bade), deutsche Weltumseglerin, Autorin und Übersetzerin
 Eduard Gustav Wilhelm Bade (1843–1903), Pionier der deutschen Nordland- und Polartouristik
 Heinrich Bade (1823–1908), Bürgermeister von Schwerin
 Jessica Bade (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Jonas Bade (* 1956), papua-neuguineischer Boxer
 Josse Bade (1462–1535), flämischer Drucker, siehe Jodocus Badius
 Klaus Jürgen Bade (* 1944), deutscher Historiker
 Lance Bade (* 1971), US-amerikanischer Sportschütze
 Loïc Badé (* 2000), französischer Fußballspieler
 Ludwig Bade (1910–1997), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Marcus Bade (1871–1936), deutscher Propst und Pastor
 Peter Bade (1872–1956), deutscher Arzt und Orthopäde
 Renate Bade (* 1938), deutsche Filmeditorin
 Robin Bade (* 1981), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Steffi Bade-Bräuning (* 1969), deutsche Dirigentin, Arrangeurin, Musiklehrerin und Klarinettistin
 Thomas Bade (* 1963), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Wilfrid Bade (1906–1945), nationalsozialistischer Schriftsteller
 William Bade (1924–2012), US-amerikanischer Mathematiker
 William F. Badè (1871–1936), US-amerikanischer Archäologe

Bade bezeichnet:

 Bade (Taoyuan) (八德區), einen Bezirk der Stadt Taoyuan in Taiwan
 Bade (Beichuan) (坝底乡), eine Gemeinde des Autonomen Kreises Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bade (Guanling) (八德乡), eine Gemeinde des Autonomen Kreises Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou
 Bade (Fösse), kleines Fließgewässer im Westen von Hannover, Niedersachsen
 Bade (Oste), kleiner Fluss in Norddeutschland
 Bade (Sprache), westtschadische Sprache
 Bade (Voodoo), Geist des Windes

Siehe auch:

 Bad
 Badde
 Bade-Bade
 Baade 
 Baden